Впусти мене (2004) — роман Йона Айвіде Ліндквіста.
 Впусти мене (2008) — шведський фільм Томаса Альфредсона, екранізація однойменного роману.
 Впусти мене (2010) — американсько-британський рімейк оригінальної шведської стрічки.
 Впусти мене (2000) — сингл з альбому «Я є» гурту «Друга Ріка».